„Komszomolec” (orosz szó) : A Lenini Komszomol (szovjet ifjúsági szervezet) fiútagja.
 K–278 Komszomolec szovjet atommeghajtású vadász-tengeralattjáró
 T–20 Komszomolec szovjet páncélozott vontató
 Komszomolec-sziget, az oroszországi Szevernaja Zemlja szigetcsoporthoz tartozó sziget
 Komszomolec Ukraini, szovjet romboló